Grünbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Grünbauer (* 1968), deutsche Fernsehmoderatorin
 Wolfgang Grünbauer (* 1965), deutscher Musikant und Dirigent